Апт — многозначный термин, может означать:

Топоним 
 Апт — коммуна во Франции
 Апт — округ во Франции, один из округов в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.
 Апт — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
Производное, в геологии:
 Апт (аптский ярус) — один из ярусов мелового периода.

Фамилия 
 Апт, Соломон Константинович (1921—2010) — российский переводчик и филолог.
 Апт, Макс (1866 — ?) — немецкий юрист, автор ряда публикаций.
 Апт, Милберн (1924—1956) — американский пилот.
 Апт, Ульрих (Старший) (ок. 1460—1532) — немецкий художник эпохи Позднего Средневековья.

Аббевиатура 
 АПТ — Албанская партия труда
 АПТ — Альметьевский политехнический техникум
 АПТ — автоматизированный платёжный терминал
 АПТ — автоматическое пожаротушение
 АПТ — автоматический танковый огнемёт
 АПТ — автоматическая переработка текста
 АПТ — Андоррский профсоюз трудящихся
 АПТ — аномальная пластовая температура

См. также 
 Аптон
 Абт

Примечания